

Гоффстаун — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гоффстаун — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир